Meigneux ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Meigneux (Seine-et-Marne), Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Meigneux (Somme), Gemeinde im Département Somme